Apium celleri är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Gaertner. Apium celleri ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
celleri